Een serie Duitse tankjagers:
 Marder I
 Marder II
 Marder III
 Schützenpanzer Marder, een Duits infanteriegevechtsvoertuig
 Marder (dwergonderzeeboot), een klasse Duitse dwergonderzeeboten